Андре́й (Молдова́н): Андрей (Молдован) (1885—1963) — епископ Румынской православной церкви, епископ Американский.
 Андрей (Молдован) (род. 1967) — епископ Румынской православной церкви, епископ Ковасненский и Харгитский.